A Equipe checa representa a República Checa na Fed Cup de tênis. Atualmente compete e é a campeã do Grupo Mundial.

Historia 
A República Checa competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1963, ainda como Checoslováquia. Seus melhores resultados foram 9 títulos (1975, 1983, 1984, 1985, 1988, 2011, 2012, 2014, 2015)

Ver também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Checa da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis